В списке Всеми́рного насле́дия ЮНЕ́СКО в Финля́ндской Респу́блике значится 7 наименований (на 2014 год), это составляет  от общего числа ( на  год). 6 объектов включены в список по культурным критериям и 1 объект включен по природным. Кроме этого, по состоянию на 2014 год, 6 объектов на территории Финляндии находятся в числе кандидатов на включение в список всемирного наследия. Финляндская Республика ратифицировала Конвенцию об охране всемирного культурного и природного наследия 4 марта 1987 года. Первые два объекта, находящиеся на территории Финляндии были занесены в список в 1991 году на 15-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.

Список 
В данной таблице объекты расположены в порядке их добавления в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

 Географическое расположение объектов

Предварительный список 
В таблице объекты расположены в порядке их добавления в предварительный список. В данном списке указаны объекты, предложенные правительством Финляндии в качестве кандидатов на занесение в список всемирного наследия.

 Географическое расположение объектов

См. также 
 Всемирное наследие
 ЮНЕСКО

Примечания

Ссылки 

 Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в Финляндии 
 Каталог ссылок Всемирному наследию в Финляндии 

Финляндия
Всем